Ахалсопели () — деревня в Грузии, в муниципалитете Самтредиа (община Эцери) региона Имеретия.

Расположено в 4 км от города Самтредиа.

По данным переписи населения 2014 года, в деревне проживало 570 жителей.

Ссылки 
 უნივერსალური ენციკლოპედიური ლექსიკონი: (3 ტომად) / შეადგინა ალექსანდრე ელერდაშვილმა. - I-ლი გამოც.. - (თბ.) : ფანტაზია, 2006. - 28 სმ.(MFN: 136149)

Примечания 

Населённые пункты Самтредского муниципалитета